KWD steht für:
 Kuwait-Dinar
 Karosseriewerke Dresden, siehe Gläser-Karosserie, heute als KWD Automotive Produktionssparte der Schnellecke Group
 Kupplungswerk Dresden, ehemals im VEB Kombinat Getriebe und Kupplungen
 Kavadja Airport (IATA-Code), Flughafen von Kavadja, Zentralafrikanische Republik
 Haltepunkt Wuppertal-Dorp (DS100-Code)
 Kraftwagendienst der Österreichischen Bundesbahnen
 Kleinbahn Weidenau-Deuz

kwd steht für:
 Kwaio (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der ozeanischen Sprachen

Abkürzung